Eisinga steht für:
 Eise Eisinga (1744–1828), niederländischer Amateurastronom
 (5530) Eisinga, Asteroid des Hauptgürtels
 Eisinga Planetarium, ältestes funktionsfähiges Modell des Sonnensystems